Anamnesi (filosofia)
 Anamnesi (medicina)